Jeff Nelson peut désigner :

 Jeff Nelson (1962-), batteur du groupe Minor Threat ;
 Jeff Nelson (1965-), arbitre de baseball ;
 Jeff Nelson (1966-), joueur de baseball ;
 Jeff Nelson (1972-), joueur de hockey sur glace.